Ессентуки́ — многозначный термин:

 Ессентуки — город в Ставропольском крае
 Ессентуки — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Ессентуки — разновидность хлоридно-натриевой минеральной воды.
 «Ессентуки» — футбольный клуб из одноимённого города.
 Essentuki Prayer — фортепианная пьеса Фомы Гартмана и Георгия Гурджиева (1918).